Bernhardine Sophia, Bernhardina Sophia oder Bernhardine Sophie ist der Name folgender Personen:

* Bernhardine Sophia von Essen (1654–1726), auch: Sophie Bernhardine von Ostfriesland, Fürstabtissin von Essen
 Bernhardina Sophia von Plettenberg (1752–1823), deutsche Äbtissin, 1799–1823 Leiterin des Frauenstiftes Geseke
 Bernhardine Christiane Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach (1724–1757), Herzogin von Sachsen-Weimar, durch Heirat Fürstin von Schwarzburg-Rudolstadt